Гарань, Алексей:
 Гарань, Алексей Васильевич (род. 1959) — украинский политолог, профессор НаУКМА.
 Гарань, Алексей Сергеевич (1956—2016) — российский гитарист и композитор, лидер групп «Змей Горыныч Бэнд» и «Ботва».
 Гарань, Алексей Фёдорович (1914—1969) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.